La famiglia d'Evoli o d'Eboli è stata una famiglia nobile italiana. Fu una delle sette grandi casate del Regno di Napoli.

Storia 
La famiglia d'Evoli trae origine e denominazione dal fondatore Evolo, figlio di Marino di Capua, vissuto nel XII secolo, e non dalla città di Eboli. La casata ebbe vari feudi, la maggior parte dei quali situati nel territorio dell'odierno Molise e i cui principali furono Castropignano e Trivento, quest'ultimo pervenuto poi nella famiglia Caldora come parte della dote della contessa Medea d'Evoli. Ha goduto di nobiltà a Capua e a Napoli, nei Seggi di Capuana e Porto. La casata si estinse con Luisa d'Evoli, andata in sposa a Pantaleone d'Afflitto.

Albero genealogico 
Di seguito è riportato l'albero genealogico della famiglia d'Evoli dal fondatore Evolo, vissuto nel XII secolo, fino al XVIII secolo, secondo le ricostruzioni dei genealogisti Biagio Aldimari, Carlo Maria de Raho, Jean-Joseph Expilly, Scipione Ammirato e Vincenzo Donnorso:

Feudi 
La famiglia possedeva un totale di oltre 67 feudi, suddivisi in principati, ducati, contee e baronie.

Note 
Annotazioni

Riferimenti

Bibliografia

Voci correlate 
 Tommaso d'Evoli
 Francesco d'Evoli

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Famiglie campane